El vocablo amen o amén puede referirse a:

Amén, palabra de origen semita usada como aclamación litúrgica.
Amén, banda de rock peruana.
Amen., película del año 2002.
«Amén», canción de Ricardo Montaner, Evaluna, Mau y Ricky y Camilo.
Amén!, álbum de la banda de rock argentino Attaque 77.

Enlaces externos